Holzmann bezeichnet:
 Holzmann (Familienname), deutscher Familienname, Namensträger siehe dort
 Holzmann Medien, ein Fach- und Wirtschaftsverlag
 Philipp Holzmann, ein ehemaliger Baukonzern

Holzmann bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Holzmann hinterm Holz, Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Holzmann (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzmann (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzmann (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzmann (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Holzmann (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Holzmann (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Holzmann (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Holzmann (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Holzmann (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzmann (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzmann (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzmann (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzmann (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Holzmann (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Holzmann (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holzmann (Gemeinden Rechberg, Windhaag), Ortschaft von Rechberg und Windhaag bei Perg in Oberösterreich

Siehe auch:
 Holtzmann
 Holzman
 Holtzman
 Hölzemann